Tipsligan 2022 var den 33:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Europa Conference League

Tipsligan 2023

Källor
 Officiell hemsida 

2022 i Finland
Fotbollssäsongen 2022
2022